Biografies:
 Manel Camp i Oliveras (1947), músic català
 Manel Casserres i Solé (1953-2015), escultor català
 Manel Dueso i Almirall (1953), actor i director català de teatre
 Manel Estiarte i Duocastella (1961), jugador català de waterpolo
 Manel Ferrer i Estany, autor de còmic (1940), conegut com a Manel
 Manel Fuxà i Leal (1850-1927), escultor català
 Manel Giménez Valentí (1934), conegut com a Oncle Manel, activista social català
 Manel Lucas i Giralt (1963), periodista i humorista català
 Manel de la Matta Sastre (1963-2004), alpinista espanyol
 Manel Nadal i Farreras (1953), biòleg i polític català
 Manuel Pousa Engroñat (1945-2020), més conegut com a Pare Manel, sacerdot català
 Manel Risques Corbella (1952), historiador català
 Manel Saderra i Puigferrer (1908-2000), compositor català de sardanes
 Miscel·lània:
 Manel (grup), grup de música en català de la ciutat de Barcelona
 Cal Manel, diversos indrets